Улица Кулико́ва — улица в юго-восточной части Кировского района Астрахани.

Проходила с запада на восток от улицы Генерала Герасименко до улицы 11-й Красной Армии и переулка Астраханские Сады, пересекая улицы Белгородскую, Бориса Алексеева, Нововосточную и Сун Ят-Сена. В начале 2010-х годов была продлена до пешеходного моста через Казачий ерик (рядом с домом № 81) и постепенно застроена.

История 
Получила современное название в 1957 году в честь Героя Советского Союза астраханца Виктора Николаевича Куликова. До этого называлась Валуйской.

Примечания 

Улицы Астрахани